Häggström ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Häggström (* 1992), schwedischer Skilangläufer
 Olle Häggström (* 1967), schwedischer Mathematiker
 Peter Häggström (* 1976), schwedischer Leichtathlet und Sportjournalist